Budeng může být označení pro druhy:
 Makak tmavý
 Hulman jávský